Bradl ist der Name folgender Orte:

 Bradl (Gemeinde Wiesing), Ortschaft in der Gemeinde Wiesing, Bezirk Schwaz, Tirol

Bradl ist der Familienname folgender Personen:
Hans Bradl (1941–2016), deutscher Politiker (CSU)
Helmut Bradl (* 1961), deutscher Motorradrennfahrer
Jakob Bradl (1864–1919), deutscher Bildhauer
Josef „Sepp“ Bradl  auch Buwi Bradl und Bubi Bradl (1918–1982), österreichischer Skispringer
Stefan Bradl (* 1989), deutscher Motorradrennfahrer (Moto2-Weltmeister 2011)

Siehe auch:
 Bradel
 Pradl (Begriffsklärung)